Descanso (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Descanso (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie springspinnen